MPB steht für:

 Mississippi Public Broadcasting, US-amerikanisches Unternehmen
 Modularer Produktionsbaukasten, Plattformkonzept von Volkswagen
 Música Popular Brasileira, Popmusik aus Brasilien
 Bahnhof München-Pasing, Betriebsbahnhof (DS100-Code)

Abkürzung